Eduardo Noriega ist der Name folgender Personen:

* Eduardo Noriega (Schauspieler, 1916) (1916–2007), mexikanischer Schauspieler 
 Eduardo Noriega (Schauspieler, 1973) (* 1973), spanischer Schauspieler